Bissa kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Bissia, ort, Centre-Nord, Province du Bam, 
 Bissa (ort), Boucle du Mouhoun, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar